Hrvatski orlovi, katolička organizacija mladih
Hrvatski orlovi Milwaukee